Osoby o tym nazwisku:
 Arkadiusz Berlicki –  polski fizyk
 Łukasz Berlicki – polski chemik
 Tadeusz Berlicki – polski inżynier